Spongilla är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Spongilla i familjen Spongillidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Niphatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Spongilla